Gefallene Engel steht für:

 Geisteswesen, die sich der göttlichen Ordnung widersetzten, siehe Höllensturz #Der gefallene Engel
 Tatort: Gefallene Engel, deutscher Fernsehfilm (1998)
 Gefallene Engel (Morgan), Science-Fiction-Roman von Richard Morgan (2003)
 Gefallene Engel (Film), US-amerikanischer Fantasyfilm (2006)
 Gefallene Engel 2, US-amerikanischer Fantasyfilm (2007)
 Gefallene Engel 3, US-amerikanischer Fantasyfilm (2008)